Vectron peut faire référence à :
 Vectron, une gamme de locomotives développée par Siemens ;
 Vectron, un jeu vidéo publié en 1983 sur Intellivision ;
 Vectron, un jeu vidéo inspiré par le film Tron, publié en 1985 sur ZX Spectrum,
 , un jeu vidéo publié en 1989 sur MSX 2,